Pietro Ottoboni, Sênior — eleito como Papa Alexandre VIII em 1689.
 Pietro Ottoboni, Júnior — Decano do Colégio dos Cardeais

Desambiguação